Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Umpire.

Le HMS Umpire est vaisseau de ligne de premier rang de 100 canons renommé HMS Royal George en 1782 ; 
Le  est un destroyer de classe R lancé en 1917 ;
Le  est un sous-marin de classe U lancé en 1940.

Umpire